SDHC, egy humán gén
 SDHC (Secure Digital High Capacity), a Secure Digital memóriakártyatípus egy változata